Джей-ліга 2022 — 30-й сезон чемпіонату Японії з футболу, що проходив з 18 лютого по 5 листопада 2022 року. У турнірі брали участь 18 клубів. Офіційна назва чемпіонату — . 

Переможець Йокогама Ф. Марінос кваліфікувався до Ліги чемпіонів АФК.

Зміни в порівнянні з попереднім сезоном 
Через пандемію COVID-19 в минулому сезоні чотири команди замість двох були понижені до ліги J2 2022 року кількість команд у лізі в попередньому 2020 році збільшилась до 20 команд: Токусіма Вортіс, Ойта Трініта, Вегалта Сендай і ФК Йокогама.

Дві команди підвищились з Ліги J2 2021: Джубіло Івата, який виграв титул і повернувся до J1 після дворічної відсутності, і Кіото Санґа, яка посіла друге місце, повернувшись до Джей-ліги після 11 сезонів.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Офіційний вебсайт 
 Джей-ліга 
 Джей-ліга на soccerway 

Чемпіонат Японії з футболу
2022 у футболі
2022 у японському спорті